Shropshire & District League 1896–97 var den syvende sæson af den regionale engelske/walisiske fodboldliga Shropshire & District League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wellington Town FC, der dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Shropshire & District League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897